Az A1-es autópálya, más néven A Nap autópályája (olaszul Autostrada del Sole) Olaszország leghosszabb autópályája. A félsziget nagy részén keresztülhalad összekötve Milánót és Nápolyt. Érinti Bolognát, Firenzét és Rómát is.

Útvonal

Jegyzetek

Fordítás 
 

Olaszország autópályái
Lombardia közlekedése
Emilia-Romagna közlekedése
Toszkána közlekedése
Umbria közlekedése
Lazio közlekedése
Campania közlekedése